eSwatini (ex Swaziland)
 Big Bend – città nel territorio dei Monti Lebombo
 Stati Uniti d'America
 Big Bend – area della faglia di Sant'Andrea, California
 Big Bend – census-designated place della contea di Shasta, California
 Big Bend – regione della Florida
 Big Bend – regione del Texas
 Big Bend – città della Contea di Rusk, Wisconsin
 Big Bend – città della Contea di Waukesha, Wisconsin
 Parco nazionale di Big Bend – parco nazionale nel Texas